adobe (materiaal), een bouwmateriaal
 Adobe Inc., een Amerikaans softwarebedrijf